Пара — число, цифра 2 (двійка).
 Пара — подружжя.
 Пара — запряжка двох коней чи волів.
 Пара — форма організації навчального процесу, при якому на одне заняття відводиться дві академічні години.
 Пара — комплементарність, взаємодоповнюваність.

У науці 
 Пара (впорядкована) — у математиці
 Пара (хімія) — у хімії
 Пара сил — у фізиці, система двох сил у класичній механіці
 Пара Куперівська — у фізиці, квазічастинка
 Пара Френкеля — у фізиці твердого тіла, два дефекти кристалічної ґратки
 Пара електронна — в атомній фізиці та квантовій хімії — два електрони з різними спінами
 Пара основ — у молекулярній біології
 Пара кінематична — у машинознавстві
 Пара акустична — у мовознавстві
 Пара з Вірдінґа — в археології
 Пара- — у лігвістиці, (з  — «біля, коло», «суміжність») — частина складних слів
 Паранаука
 Парапсихологія
 Пара-мікок

У техніці 
 Пара — агрегатний стан речовини:
 Насичена пара
 Ненасичена пара
 Водяна пара
 Звита пара — вид мережевого кабелю
 Пара колісна — у залізничників

Топоніми 

 Пара — водоспад у Венесуелі, на річці Каура
 Пара — гора в Бернських Альпах
 Пара — річка в Рязанській області, права притока Оки (Росія)
 Пара — правий рукав дельти Амазонки
 Пара — округ в Суринамі
 Пара — штат у Бразилії
 Пара (притока Оки) — річка в Росії, протікає в основному в Рязанській області, тільки декілька перших кілометрів у Тамбовській області.

Інше 
 Пара (монета) — дрібна турецька монета 17 ст.
 «Пара Нормальних» — український російськомовний музичний поп-гурт
 «Пара Пара» — популярний японський танок

Див. також 
 Гран-Пара () — португальське капітанство в Південній Америці, а потім провінція Бразильської імперії.